|-
|(73251)||2002 JM42|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|3,81|| align=right|3,606||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73252)||2002 JQ42|| align=right|16,5|| align=right|2,434|| align=right|0,111|| align=right|6,93|| align=right|3,796||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73253)||2002 JF43|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,202|| align=right|6,22|| align=right|4,983||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73254)||2002 JK43|| align=right|16,6|| align=right|2,407|| align=right|0,061|| align=right|6,61|| align=right|3,733||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73255)||2002 JL43|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,124|| align=right|4,15|| align=right|3,178||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73256)||2002 JN43|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,241|| align=right|11,45|| align=right|4,088||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73257)||2002 JM44|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,135|| align=right|5,29|| align=right|3,656||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73258)||2002 JV44|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,169|| align=right|7,10|| align=right|3,386||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73259)||2002 JY45|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,182|| align=right|12,65|| align=right|4,397||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73260)||2002 JP46|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,183|| align=right|4,80|| align=right|4,315||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73261)||2002 JX46|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,076|| align=right|1,77|| align=right|3,209||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73262)||2002 JK47|| align=right|15,3|| align=right|2,985|| align=right|0,242|| align=right|1,38|| align=right|5,156||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73263)||2002 JP47|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,102|| align=right|2,16|| align=right|3,618||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73264)||2002 JU47|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,078|| align=right|8,10|| align=right|4,535||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73265)||2002 JW48|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|7,13|| align=right|3,596||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73266)||2002 JN49|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,062|| align=right|2,87|| align=right|3,278||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73267)||2002 JD50|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|3,422||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73268)||2002 JN50|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,079|| align=right|5,60|| align=right|3,409||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73269)||2002 JS50|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,156|| align=right|3,09|| align=right|4,432||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73270)||2002 JY50|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,211|| align=right|4,16|| align=right|4,087||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73271)||2002 JH51|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,089|| align=right|5,81|| align=right|3,449||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73272)||2002 JW51|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,258|| align=right|4,72|| align=right|4,167||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73273)||2002 JZ51|| align=right|16,0|| align=right|2,577|| align=right|0,090|| align=right|5,37|| align=right|4,137||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73274)||2002 JU52|| align=right|16,6|| align=right|2,549|| align=right|0,155|| align=right|11,80|| align=right|4,070||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73275)||2002 JT53|| align=right|16,1|| align=right|2,613|| align=right|0,075|| align=right|1,81|| align=right|4,224||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73276)||2002 JU53|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,039|| align=right|3,04|| align=right|3,242||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73277)||2002 JP58|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,262|| align=right|0,69|| align=right|5,606||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73278)||2002 JU58|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,102|| align=right|9,59|| align=right|5,158||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73279)||2002 JZ58|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|5,08|| align=right|3,458||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73280)||2002 JK59|| align=right|15,2|| align=right|2,892|| align=right|0,102|| align=right|2,01|| align=right|4,919||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73281)||2002 JZ59|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,152|| align=right|3,79|| align=right|5,637||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73282)||2002 JH61|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,140|| align=right|7,73|| align=right|3,695||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73283)||2002 JW62|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,178|| align=right|12,79|| align=right|4,303||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73284)||2002 JW63|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,140|| align=right|6,21|| align=right|3,631||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73285)||2002 JB64|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,122|| align=right|3,49|| align=right|3,238||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73286)||2002 JF64|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,077|| align=right|6,43|| align=right|5,614||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73287)||2002 JO64|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,094|| align=right|4,24|| align=right|3,261||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73288)||2002 JP64|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,134|| align=right|2,47|| align=right|3,740||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73289)||2002 JW64|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,178|| align=right|10,54|| align=right|5,661||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73290)||2002 JB65|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,140|| align=right|9,60|| align=right|5,208||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73291)||2002 JG65|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,069|| align=right|7,57|| align=right|3,624||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73292)||2002 JU65|| align=right|14,4|| align=right|2,626|| align=right|0,206|| align=right|12,41|| align=right|4,256||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73293)||2002 JH66|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,233|| align=right|6,06|| align=right|4,118||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73294)||2002 JU66|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,091|| align=right|15,24|| align=right|4,246||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73295)||2002 JM67|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,201|| align=right|16,38|| align=right|5,656||MBA||8. maj 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(73296)||2002 JY67|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,175|| align=right|18,18|| align=right|5,491||MBA||12. maj 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73297)||2002 JP68|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,249|| align=right|8,27|| align=right|3,610||MBA||6. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73298)||2002 JX68|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|7,73|| align=right|3,519||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73299)||2002 JO69|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,116|| align=right|7,77|| align=right|3,544||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73300)||2002 JY69|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,164|| align=right|7,49|| align=right|3,327||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73301)||2002 JB70|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,149|| align=right|8,90|| align=right|4,646||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73302)||2002 JM70|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,133|| align=right|10,74|| align=right|5,517||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73303)||2002 JN72|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,082|| align=right|9,40|| align=right|4,481||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73304)||2002 JW72|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,099|| align=right|7,25|| align=right|3,603||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73305)||2002 JF73|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,066|| align=right|15,56|| align=right|4,315||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73306)||2002 JD74|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,223|| align=right|8,87|| align=right|5,541||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73307)||2002 JE74|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|12,41|| align=right|4,204||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73308)||2002 JJ74|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,049||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73309)||2002 JC75|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,096|| align=right|7,80|| align=right|3,556||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73310)||2002 JE76|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,109|| align=right|2,16|| align=right|3,583||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73311)||2002 JX77|| align=right|17,1|| align=right|2,294|| align=right|0,157|| align=right|1,02|| align=right|3,473||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73312)||2002 JN78|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,169|| align=right|2,88|| align=right|3,619||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73313)||2002 JR78|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|5,92|| align=right|4,073||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73314)||2002 JA79|| align=right|17,0|| align=right|2,445|| align=right|0,174|| align=right|3,22|| align=right|3,823||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73315)||2002 JP79|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,180|| align=right|2,08|| align=right|3,600||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73316)||2002 JP83|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,165|| align=right|4,32|| align=right|3,294||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73317)||2002 JQ83|| align=right|16,3|| align=right|2,537|| align=right|0,155|| align=right|0,16|| align=right|4,041||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73318)||2002 JR87|| align=right|15,5|| align=right|3,054|| align=right|0,100|| align=right|0,48|| align=right|5,337||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73319)||2002 JK89|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,032|| align=right|4,57|| align=right|3,750||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73320)||2002 JE92|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,023|| align=right|0,95|| align=right|4,153||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73321)||2002 JX97|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,186|| align=right|12,61|| align=right|4,441||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73322)||2002 JZ97|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,245|| align=right|12,04|| align=right|5,138||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73323)||2002 JO98|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,170|| align=right|5,84|| align=right|3,328||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73324)||2002 JX99|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,076|| align=right|13,47|| align=right|4,069||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73325)||2002 JL101|| align=right|16,1|| align=right|2,523|| align=right|0,156|| align=right|16,36|| align=right|4,007||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73326)||2002 JH102|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,018|| align=right|7,55|| align=right|3,630||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73327)||2002 JE104|| align=right|16,6|| align=right|2,515|| align=right|0,100|| align=right|2,47|| align=right|3,988||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73328)||2002 JK105|| align=right|14,8|| align=right|3,100|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|5,458||MBA||12. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73329)||2002 JN105|| align=right|16,6|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|4,37|| align=right|3,303||MBA||12. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73330)||2002 JS105|| align=right|14,7|| align=right|3,196|| align=right|0,146|| align=right|2,73|| align=right|5,712||MBA||12. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73331)||2002 JK106|| align=right|14,1|| align=right|2,767|| align=right|0,167|| align=right|16,74|| align=right|4,602||MBA||15. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73332)||2002 JV107|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,124|| align=right|13,17|| align=right|4,303||MBA||10. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73333)||2002 JT109|| align=right|16,2|| align=right|2,566|| align=right|0,259|| align=right|3,29|| align=right|4,111||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73334)||2002 JD110|| align=right|15,6|| align=right|2,680|| align=right|0,152|| align=right|15,36|| align=right|4,388||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73335)||2002 JN110|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,176|| align=right|15,10|| align=right|4,319||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73336)||2002 JA111|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,207|| align=right|13,94|| align=right|5,647||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73337)||2002 JP111|| align=right|15,9|| align=right|2,463|| align=right|0,165|| align=right|4,37|| align=right|3,865||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73338)||2002 JS111|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,235|| align=right|3,09|| align=right|3,380||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73339)||2002 JS112|| align=right|16,8|| align=right|2,256|| align=right|0,112|| align=right|2,69|| align=right|3,388||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73340)||2002 JV114|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,127|| align=right|15,56|| align=right|4,116||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73341)||2002 JX114|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,166|| align=right|8,49|| align=right|4,121||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73342)||2002 JX115|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,235|| align=right|25,35|| align=right|4,479||MBA||4. maj 2002||Los Molinos||Los Molinos
|-
|(73343)||2002 JQ117|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,191|| align=right|14,81|| align=right|4,543||MBA||4. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73344)||2002 JT119|| align=right|14,8|| align=right|2,540|| align=right|0,211|| align=right|15,32|| align=right|4,048||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73345)||2002 JM121|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,134|| align=right|13,87|| align=right|4,390||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73346)||2002 JV122|| align=right|15,8|| align=right|2,799|| align=right|0,219|| align=right|9,02|| align=right|4,683||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73347)||2002 JS123|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,076|| align=right|7,74|| align=right|3,630||MBA||6. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73348)||2002 JZ129|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,076|| align=right|7,40|| align=right|4,192||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73349)||2002 JE131|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,026|| align=right|2,33|| align=right|3,597||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73350)||2002 JT131|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,172|| align=right|0,72|| align=right|3,530||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73351)||2002 JO133|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,092|| align=right|7,37|| align=right|3,579||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73352)||2002 JM134|| align=right|17,0|| align=right|2,399|| align=right|0,172|| align=right|5,43|| align=right|3,716||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73353)||2002 JW135|| align=right|15,8|| align=right|2,923|| align=right|0,041|| align=right|1,20|| align=right|4,998||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73354)||2002 JW142|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,015|| align=right|7,80|| align=right|4,546||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73355)||2002 JE144|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,122|| align=right|15,50|| align=right|4,192||MBA||13. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73356)||2002 JP146|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,069|| align=right|9,59|| align=right|4,130||MBA||15. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73357)||2002 KB|| align=right|14,9|| align=right|1,927|| align=right|0,095|| align=right|26,69|| align=right|2,675||MBA||16. maj 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(73358)||2002 KT1|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,066|| align=right|3,75|| align=right|4,640||MBA||17. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73359)||2002 KN2|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,153|| align=right|6,35|| align=right|3,674||MBA||17. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73360)||2002 KW2|| align=right|17,3|| align=right|2,197|| align=right|0,066|| align=right|0,30|| align=right|3,255||MBA||18. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73361)||2002 KD5|| align=right|15,0|| align=right|3,192|| align=right|0,161|| align=right|6,97|| align=right|5,701||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73362)||2002 KP5|| align=right|15,3|| align=right|3,084|| align=right|0,022|| align=right|10,45|| align=right|5,416||MBA||16. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73363)||2002 KG6|| align=right|13,0|| align=right|3,152|| align=right|0,081|| align=right|25,83|| align=right|5,595||MBA||27. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73364)||2002 KX6|| align=right|13,6|| align=right|3,110|| align=right|0,177|| align=right|16,39|| align=right|5,483||MBA||27. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73365)||2002 KN8|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,194|| align=right|19,68|| align=right|5,446||MBA||29. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73366)||2002 KO8|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|4,693||MBA||29. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73367)||2002 KV8|| align=right|15,6|| align=right|3,059|| align=right|0,095|| align=right|11,39|| align=right|5,350||MBA||29. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73368)||2002 KB11|| align=right|15,8|| align=right|3,039|| align=right|0,169|| align=right|13,21|| align=right|5,296||MBA||16. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73369)||2002 KE11|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,280|| align=right|11,29|| align=right|4,438||MBA||17. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73370)||2002 KJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,207|| align=right|13,59|| align=right|4,530||MBA||17. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73371)||2002 KA13|| align=right|15,8|| align=right|2,935|| align=right|0,087|| align=right|1,01|| align=right|5,026||MBA||18. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73372)||2002 KB13|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,131|| align=right|7,35|| align=right|3,666||MBA||18. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73373)||2002 KU13|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,132|| align=right|3,13|| align=right|5,222||MBA||19. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73374)||2002 KC14|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,017|| align=right|15,46|| align=right|4,233||MBA||30. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73375)||2002 LN2|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,063|| align=right|8,01|| align=right|5,137||MBA||4. junij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73376)||2002 LO2|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,208|| align=right|7,22|| align=right|4,183||MBA||4. junij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73377)||2002 LQ4|| align=right|16,8|| align=right|2,208|| align=right|0,069|| align=right|5,78|| align=right|3,279||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73378)||2002 LJ6|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,195|| align=right|13,64|| align=right|4,409||MBA||7. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73379)||2002 LJ7|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,043|| align=right|3,68|| align=right|4,255||MBA||2. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73380)||2002 LR7|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,116|| align=right|8,70|| align=right|3,465||MBA||2. junij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73381)||2002 LY7|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|6,90|| align=right|3,412||MBA||4. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73382)||2002 LE8|| align=right|15,3|| align=right|2,771|| align=right|0,095|| align=right|5,25|| align=right|4,611||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73383)||2002 LM8|| align=right|15,8|| align=right|2,294|| align=right|0,077|| align=right|6,59|| align=right|3,473||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73384)||2002 LK9|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,093|| align=right|5,35|| align=right|3,477||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73385)||2002 LP9|| align=right|16,7|| align=right|2,437|| align=right|0,143|| align=right|3,52|| align=right|3,804||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73386)||2002 LU9|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,095|| align=right|7,31|| align=right|4,576||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73387)||2002 LV11|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,143|| align=right|5,81|| align=right|4,575||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73388)||2002 LN12|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,212|| align=right|8,00|| align=right|4,117||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73389)||2002 LY12|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,181|| align=right|11,27|| align=right|5,376||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73390)||2002 LE14|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,040|| align=right|8,64|| align=right|4,680||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73391)||2002 LJ14|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,044|| align=right|10,10|| align=right|4,144||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73392)||2002 LN14|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,119|| align=right|3,62|| align=right|4,527||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73393)||2002 LU15|| align=right|16,4|| align=right|2,449|| align=right|0,107|| align=right|3,14|| align=right|3,833||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73394)||2002 LB16|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,152|| align=right|11,95|| align=right|4,622||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73395)||2002 LP16|| align=right|14,3|| align=right|3,016|| align=right|0,171|| align=right|11,50|| align=right|5,237||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73396)||2002 LV18|| align=right|15,1|| align=right|3,217|| align=right|0,231|| align=right|1,11|| align=right|5,769||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73397)||2002 LC19|| align=right|13,2|| align=right|3,138|| align=right|0,136|| align=right|16,40|| align=right|5,558||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73398)||2002 LN19|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,102|| align=right|5,09|| align=right|3,580||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73399)||2002 LT20|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,107|| align=right|16,95|| align=right|4,286||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73400)||2002 LF21|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,094|| align=right|10,11|| align=right|5,358||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73401)||2002 LE22|| align=right|15,3|| align=right|2,907|| align=right|0,073|| align=right|1,07|| align=right|4,957||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73402)||2002 LA23|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,156|| align=right|1,80|| align=right|5,709||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73403)||2002 LG23|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,233|| align=right|1,04|| align=right|5,258||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73404)||2002 LL24|| align=right|16,0|| align=right|2,615|| align=right|0,133|| align=right|6,64|| align=right|4,228||MBA||9. junij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73405)||2002 LE25|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,173|| align=right|8,08|| align=right|4,317||MBA||2. junij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73406)||2002 LT25|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,172|| align=right|11,28|| align=right|4,150||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73407)||2002 LV25|| align=right|13,7|| align=right|3,089|| align=right|0,184|| align=right|19,01|| align=right|5,427||MBA||5. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73408)||2002 LH26|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,100|| align=right|4,12|| align=right|3,478||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73409)||2002 LS26|| align=right|15,2|| align=right|2,997|| align=right|0,110|| align=right|8,95|| align=right|5,187||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73410)||2002 LV26|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,191|| align=right|7,23|| align=right|4,631||MBA||7. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73411)||2002 LW26|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,141|| align=right|8,95|| align=right|5,604||MBA||7. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73412)||2002 LC28|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,106|| align=right|10,71|| align=right|5,396||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73413)||2002 LE28|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,187|| align=right|6,30|| align=right|5,422||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73414)||2002 LU30|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|4,513||MBA||3. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73415)||2002 LZ32|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,048|| align=right|21,14|| align=right|4,585||MBA||3. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73416)||2002 LP34|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,112|| align=right|5,43|| align=right|4,201||MBA||8. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73417)||2002 LX35|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,080|| align=right|6,09|| align=right|4,657||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73418)||2002 LK36|| align=right|12,6|| align=right|3,986|| align=right|0,281|| align=right|9,68|| align=right|7,957||HLD||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73419)||2002 LQ36|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,094|| align=right|9,99|| align=right|5,641||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73420)||2002 LX36|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,094|| align=right|15,30|| align=right|4,409||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73421)||2002 LX38|| align=right|15,7|| align=right|2,620|| align=right|0,155|| align=right|14,43|| align=right|4,241||MBA||7. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73422)||2002 LY38|| align=right|13,4|| align=right|3,063|| align=right|0,308|| align=right|17,87|| align=right|5,359||MBA||7. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73423)||2002 LG39|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|6,77|| align=right|3,392||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73424)||2002 LV39|| align=right|15,4|| align=right|3,128|| align=right|0,041|| align=right|10,55|| align=right|5,532||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73425)||2002 LJ41|| align=right|15,6|| align=right|2,450|| align=right|0,102|| align=right|7,91|| align=right|3,833||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73426)||2002 LM41|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,104|| align=right|11,62|| align=right|5,446||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73427)||2002 LH42|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|7,20|| align=right|3,796||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73428)||2002 LP45|| align=right|15,7|| align=right|3,150|| align=right|0,111|| align=right|2,12|| align=right|5,590||MBA||6. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73429)||2002 LY47|| align=right|12,9|| align=right|3,219|| align=right|0,051|| align=right|20,59|| align=right|5,774||MBA||13. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73430)||2002 LX48|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,075|| align=right|9,95|| align=right|5,519||MBA||12. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73431)||2002 LU55|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,096|| align=right|16,06|| align=right|4,565||MBA||14. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73432)||2002 LD57|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,143|| align=right|15,37|| align=right|5,629||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73433)||2002 LJ57|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,027|| align=right|4,76|| align=right|4,515||MBA||11. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73434)||2002 LB58|| align=right|14,9|| align=right|3,025|| align=right|0,076|| align=right|10,92|| align=right|5,261||MBA||14. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73435)||2002 MS|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,207|| align=right|1,98|| align=right|4,233||MBA||18. junij 2002||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73436)||2002 MH2|| align=right|13,8|| align=right|3,966|| align=right|0,194|| align=right|7,49|| align=right|7,899||HLD||16. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73437)||2002 MJ2|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,131|| align=right|9,98|| align=right|5,320||MBA||16. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73438)||2002 MM2|| align=right|16,5|| align=right|2,481|| align=right|0,148|| align=right|8,09|| align=right|3,908||MBA||17. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73439)||2002 MQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,204|| align=right|12,03|| align=right|4,151||MBA||17. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73440)||2002 ML3|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,188|| align=right|24,76|| align=right|4,343||MBA||29. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73441)||2002 MU3|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,062|| align=right|18,92|| align=right|4,125||MBA||30. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|73442 Feruglio||2002 NE5|| align=right|14,8|| align=right|3,212|| align=right|0,177|| align=right|3,36|| align=right|5,755||MBA||10. julij 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73443)||2002 NK10|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,078|| align=right|15,26|| align=right|5,419||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73444)||2002 NR12|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,082|| align=right|22,45|| align=right|5,558||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73445)||2002 NS12|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,302|| align=right|8,98|| align=right|4,599||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73446)||2002 NX12|| align=right|14,1|| align=right|2,872|| align=right|0,069|| align=right|13,57|| align=right|4,867||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73447)||2002 NM13|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,051|| align=right|9,77|| align=right|5,394||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73448)||2002 NS13|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,090|| align=right|8,80|| align=right|5,415||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73449)||2002 NW18|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,032|| align=right|9,26|| align=right|5,452||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73450)||2002 NY19|| align=right|13,1|| align=right|3,213|| align=right|0,113|| align=right|15,57|| align=right|5,759||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73451)||2002 NN30|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|9,65|| align=right|5,540||MBA||6. julij 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73452)||2002 NS33|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,066|| align=right|8,12|| align=right|5,109||MBA||13. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|73453 Ninomanfredi||2002 NJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,038|| align=right|4,25|| align=right|4,628||MBA||13. julij 2002||Campo Catino||G. Masi; F. Mallia
|-
|(73454)||2002 NB35|| align=right|14,6|| align=right|2,991|| align=right|0,042|| align=right|11,75|| align=right|5,172||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73455)||2002 NT36|| align=right|13,8|| align=right|3,950|| align=right|0,238|| align=right|8,55|| align=right|7,849||HLD||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73456)||2002 ND38|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,070|| align=right|8,46|| align=right|5,388||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73457)||2002 NZ43|| align=right|12,8|| align=right|3,935|| align=right|0,271|| align=right|9,99|| align=right|7,806||HLD||12. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73458)||2002 NZ47|| align=right|13,3|| align=right|3,973|| align=right|0,158|| align=right|9,69|| align=right|7,918||HLD||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73459)||2002 NL48|| align=right|14,2|| align=right|3,096|| align=right|0,129|| align=right|21,24|| align=right|5,446||MBA||13. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73460)||2002 NM50|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,042|| align=right|8,96|| align=right|5,472||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73461)||2002 NV51|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|8,74|| align=right|5,363||MBA||14. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73462)||2002 NA53|| align=right|14,8|| align=right|2,951|| align=right|0,118|| align=right|1,81|| align=right|5,068||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73463)||2002 NE53|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,092|| align=right|11,24|| align=right|5,428||MBA||14. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73464)||2002 NY54|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,052|| align=right|8,63|| align=right|5,217||MBA||5. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|73465 Buonanno||2002 NP55|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,128|| align=right|13,56|| align=right|4,566||MBA||10. julij 2002||CINEOS||Campo Imperatore Near Earth Object Survey
|-
|(73466)||2002 OP5|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,064|| align=right|9,97|| align=right|5,462||MBA||20. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73467)||2002 OV5|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,059|| align=right|15,53|| align=right|5,685||MBA||20. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73468)||2002 OB8|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,131|| align=right|2,96|| align=right|5,742||MBA||18. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73469)||2002 OZ12|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,042|| align=right|9,65|| align=right|5,404||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73470)||2002 OM15|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,025|| align=right|9,17|| align=right|5,716||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73471)||2002 OH16|| align=right|14,9|| align=right|2,841|| align=right|0,098|| align=right|13,95|| align=right|4,789||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73472)||2002 ON18|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,073|| align=right|8,68|| align=right|5,548||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73473)||2002 OV18|| align=right|15,3|| align=right|3,112|| align=right|0,040|| align=right|9,75|| align=right|5,488||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73474)||2002 OK19|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|11,17|| align=right|4,587||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73475)||2002 PV1|| align=right|13,7|| align=right|3,939|| align=right|0,247|| align=right|1,73|| align=right|7,818||HLD||5. avgust 2002||El Centro||El Centro
|-
|(73476)||2002 PO4|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,040|| align=right|6,81|| align=right|3,389||MBA||4. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73477)||2002 PQ14|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,215|| align=right|9,61|| align=right|5,530||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73478)||2002 PX14|| align=right|15,0|| align=right|3,188|| align=right|0,117|| align=right|5,89|| align=right|5,690||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73479)||2002 PM23|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,187|| align=right|2,79|| align=right|5,649||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73480)||2002 PN34|| align=right|8,2|| align=right|30,94|| align=right|0,570|| align=right|16,65|| align=right|173||CNT||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73481)||2002 PO69|| align=right|13,2|| align=right|3,024|| align=right|0,063|| align=right|10,66|| align=right|5,257||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73482)||2002 PP71|| align=right|15,2|| align=right|3,211|| align=right|0,121|| align=right|11,37|| align=right|5,754||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73483)||2002 PB72|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,185|| align=right|17,75|| align=right|5,744||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73484)||2002 PD72|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,131|| align=right|11,18|| align=right|4,526||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73485)||2002 PA73|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,018|| align=right|16,38|| align=right|5,623||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73486)||2002 PY85|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,048|| align=right|15,00|| align=right|5,662||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73487)||2002 PD89|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,160|| align=right|13,18|| align=right|4,512||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73488)||2002 PO90|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,156|| align=right|18,61|| align=right|5,054||MBA||11. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73489)||2002 PE121|| align=right|13,6|| align=right|3,156|| align=right|0,044|| align=right|9,95|| align=right|5,605||MBA||13. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73490)||2002 PR123|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,084|| align=right|0,66|| align=right|5,497||MBA||12. avgust 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|73491 Robmatson||2002 PO164|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,129|| align=right|12,87|| align=right|4,341||MBA||8. avgust 2002||Observatorij Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(73492)||2002 QE28|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,168|| align=right|0,72|| align=right|5,690||MBA||28. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73493)||2002 QT41|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,111|| align=right|4,87|| align=right|5,282||MBA||29. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73494)||2002 QF42|| align=right|13,8|| align=right|3,207|| align=right|0,129|| align=right|14,74|| align=right|5,741||MBA||30. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73495)||2002 QE43|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,064|| align=right|6,75|| align=right|5,463||MBA||30. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73496)||2002 RW10|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,131|| align=right|5,88|| align=right|5,625||MBA||4. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73497)||2002 RT13|| align=right|15,0|| align=right|3,209|| align=right|0,147|| align=right|1,43|| align=right|5,749||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73498)||2002 RP25|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,275|| align=right|8,24|| align=right|5,419||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73499)||2002 RL53|| align=right|15,9|| align=right|2,788|| align=right|0,049|| align=right|2,82|| align=right|4,655||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73500)||2002 RK57|| align=right|14,4|| align=right|3,210|| align=right|0,127|| align=right|3,80|| align=right|5,749||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov